Alberto Valdivia Baselli – poeta e scrittore peruviano
 Daniele Baselli – calciatore italiano